«Голгофа» — художественная панорама с распятием Иисуса Христа, выставлявшаяся в Киеве в специально выстроенном для неё павильоне на Владимирской горке, рядом с католическим собором св. Александра. 

Панорама являлась авторским повторением панорамы «Распятие Христа» австрийских художников Йозефа Кригера и Карла Фроша, сгоревшей в Вене в 1892 году (всего художники сделали около сорока повторений этого сюжета).

Здание павильона было заказано директором-распорядителем местного художественного салона дворянином Иваном Замараевым и австрийским подданым Артуром Гашинским гражданскому инженеру Владимиру Римскому-Корсакову по образцу его панорамного павильона в Ченстохове и было построено за 3 месяца. Павильон открылся для публики 10 января 1902 года и уже через 2 месяца окупился. 

Кроме Киева, панорама с успехом демонстрировалось в Одессе, Харькове и других городах — в это время в павильоне выставлялись другие панорамы.

Панорама несколько раз меняла владельцев, после революции была национализирована. Павильон был разобран в 1934 году, сама панорама была утрачена, предположительно, в 1941 году при взрыве в Киево-Печерской лавре.

Существовали планы восстановления панорамы к Чемпионату Европы по футболу 2012 года — впоследствии от них отказались.

Примечания

Литература 
 

Музеи по алфавиту
Исчезнувшие музеи Киева
Снесённые здания и сооружения Киева
Музеи, основанные в 1902 году
Здания и сооружения, снесённые в 1934 году
Панорамы
Картины по сюжетам Нового Завета
Здания и сооружения, построенные в 1902 году на Украине